Ранчо Мора има више значења:

 Ранчо Мора (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мора (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику